Kawara steht für:

Geographie:
 Kawara (Dogonkiria), Dorf in der Gemeinde Dogonkiria in Niger
 Kawara (Doguérawa), Dorf in der Gemeinde Doguérawa in Niger
 Kawara (Fukuoka), Gemeinde im Landkreis Tagawa in der japanischen Präfektur Fukuoka
 Kokura (Han), Alternativname eines Lehens mit Sitz dort
 Kawara (Kankandi), Dorf in der Gemeinde Kankandi in Niger

Personen:
 Alexio Kawara (* 1978), simbabwischer Musiker
 Chōsuke Kawara (* 1949), japanischer Rundfunkautor
 Kanji Kawara (1897–1974), japanischer Schauspieler, Dichter und Fotograf
 Riki Kawara (1937–2013), japanischer Politiker
 On Kawara (1933–2014), japanischer bildender Künstler und Vertreter der Konzeptkunst

Siehe auch:
 Cavara